

Населені пункти та їхні частини
 Маринкі — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Маринкі — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Маринкі — село в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Маринкі — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Маринкі — частина міста Пулави в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Маринкі — частина села Воля-Ґалензовська в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Маринкі — колонія в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства

Примітки